Andrej Lomakin – hockeista su ghiaccio russo
 Gavriil Jakimovič Lomakin – direttore di coro, compositore ed insegnante di canto russo
 Trofim Lomakin – sollevatore sovietico